Volkardey steht für Einrichtungen in Ratingen:
 Erholungspark Volkardey
 Rittergut Volkardey